Ла Фама има више значења:

 Ла Фама (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фама (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фама (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Фама (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Фама, Ел Либанес (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Фама (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику